Алексей Романович Щерби́на (; 1898—1984) — советский хозяйственный деятель, председатель колхоза имени Чкалова Новомосковского района Днепропетровской области УССР.

Биография 
Родился в 1898 году в селе Николаевка (ныне Новомосковский район, Днепропетровская область, Украина). Участвовал в партизанском движении во время Гражданской войны на территории современной Украины.

В 1927 году был организатором и руководителем первой на территории современного Новомосковского района сельскохозяйственной коммуны «Днепрельстан». В 1929 году вступил в ВКП(б).

В 1941—1942 годах — председатель одного из колхозов в Ростовской области. В 1942 году эвакуировал этот колхоз в Актюбинскую область Казахской ССР, работал секретарем партийной организации колхоза.

С апреля 1944 по 1956 год — председатель колхоза имени Чкалова села Николаевки Новомосковского района Днепропетровской области. Организатор специализированных сельскохозяйственных бригад по направлениям сельскохозяйственного производства.

В 1948 году колхоз имени Чкалова собрал в среднем по 30,2 центнеров пшеницы с каждого гектара с участка площадью в 130 гектаров. В 1949 году удостоен звания Героя Социалистического Труда и в 1951 году — Сталинской премии «за выведение гибридов кукурузы „Первенец“ и „Успех“ и разработку системы мероприятий по получению высоких урожаев этой культуры».

Депутат ВС УССР 4-го созыва. Член Ревизионной комиссии ЦК КПУ (1954—1960).
После выхода на пенсию проживал в селе Губиниха (Новомосковский район, Днепропетровская область), где скончался 5 февраля 1984 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1949 года)
 орден Ленина
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за выведение гибридов кукурузы «Первенец» и «Успех» и разработку системы мероприятий по получению высоких урожаев этой культуры.

Ссылки 
 
 Выдающиеся земляки. Организатор первой сельхозкоммуны под Новомосковском Алексей Щербина

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Председатели колхозов
Родившиеся в Новомосковском районе (Украина)
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС